L'équipe des Pays-Bas de football participe à son 7 championnat d'Europe lors de l'édition 2004 qui se tient au Portugal du  au . Les Néerlandais terminent demi-finalistes de la compétition. Leur parcours s'arrête le , une défaite 2-1 contre le pays hôte, le Portugal.

Effectif 

Sélectionneur : Dick Advocaat

Parcours qualificatif

Groupe 3 

|}

Le Parcours dans le groupe D

Allemagne - Pays-Bas

Pays-Bas - République tchèque

Pays-Bas - Lettonie

Classement final groupe D 

Autre surprise : l'Allemagne passe à la trappe au premier tour, devancée par la République tchèque et les Pays-Bas. Elle fait match nul contre les Oranje 1-1 et contre les Lettons (dont c'est la première compétition internationale) 0-0. Contre les Tchèques, elle perd 2-1. Les Tchèques sont les seuls à gagner tous leurs matchs et terminent logiquement premiers devant les Pays-Bas, vainqueurs de la Lettonie.

Quart de finale

Suède - Pays-Bas

Demi-finales

Portugal - Pays-Bas

Bibliographie

Notes et références 

2004
Pays-Bas
Sport aux Pays-Bas en 2004